През 2018 г. християнството е най-разпространената религия в Германия с около 47 000 000 (57 %) последователи. Втората по разпространение е ислямът с 4.4 милиона (5,4 %) последователи, следвана от будизъм и юдаизъм.

Преброявания на населението

Вероизповедания

Християнство 
Християнството е най-широко разпространената религия сред германските граждани. Към протестантската Евангелистка църква на Германия (, съкращавано като EKD) принадлежат 25 % от всички християни в държавата, 28 % са последователи на Римокатолическата църква, а 4,7 % са православни християни.

Ислям 
Основните представители на исляма са т.н. гастарбайтери и техните наследници, живеещи главно в големите градове и индустриалните центрове. Те идват предимнно от Турция, но също така от Мароко, Босна и Херцеговина и други.

Източници